Макдоналд може да се отнася за:

 Хора
 Ейми Макдоналд (р. 1987), шотландска певица
 Жак Макдоналд (1765 – 1840), френски офицер
 Лани Макдоналд (р. 1953), канадски хокеист
 Рамзи Макдоналд (1866 – 1937), шотландски политик
 Рос Макдоналд (1915 – 1983), американски писател
 Филип Макдоналд (1899 – 1980), английски писател
 Хю Макдоналд (р. 1950), американски музикант
 Иън Макдоналд, няколко души с това име

 Други
 Макдоналд (окръг), окръг в щата Мисисипи, САЩ
 Роналд Макдоналд, емблема на веригата ресторанти „Макдоналдс“
 Линдзи Макдоналд, герой от сериала „Ейнджъл“